Caney Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Caney Island (Louisiana)
 Caney Island (Missouri)
 Caney Island (Tennessee)
 Caney Island (Texas)